Валентина Ивановна Бурейко (1929—1998) — советская работница просвещения, учительница, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родилась 23 сентября 1929 года в посёлке Горловка (ныне город Донецкой области Украины). Русская.

Работала учителем русского языка в средней школе Милютинского района Ростовской области.

С 1936 года училась в местной школе, с перерывом на немецкую оккупацию в годы Великой Отечественной войны.

В 1947 году, из-за тяжёлого материального положения, перешла из дневной школы в вечернюю. Пришла работать на Горловский машиностроительный завод имени С.М. Кирова. Работала ученицей копировщика, копировщицей, чертёжницей. Без отрыва от производства продолжала учёбу в вечерней школе.

В 1950 году, после получения аттестата зрелости, уехала в город Таганрог Ростовской области, где поступила в Таганрогский учительский институт. Учёбу сочетала с работой пионервожатой в 9-й базовой школе. В 1952 году окончила институт по специальности «учитель русского языка и литературы».

С сентября 1952 года работал преподавателем Милютинской средней школы (Ростовская область). В 1957 году состоялся первый выпуск учеников молодого педагога. В 1960 году окончила заочно пединститут в городе Шахты Ростовской области.

Член КПСС с 1964 года.

Из служебной характеристики: «...проявила себя как талантливый учитель и воспитатель подрастающего поколения. В совершенстве знает свой предмет, владеет разнообразными, современными прогрессивными методами обучения. Умеет найти подход к каждому ученику, много работает с учащимися индивидуально, знает особенности характера каждого своего питомца, его домашние условия и родителей».

Из наградного листа: «Талантливый педагог и воспитатель, она добивается высоких показателей в учебно-воспитательной работе. Многие годы она работает без второгодников, а половина её воспитанников учится на «хорошо» и «отлично», они отличаются высоким уровнем воспитанности и после окончания шкалы становятся активными строителями коммунизма.
Опыт работы т. Бурейко В.И. по нравственному, патриотическому, интернациональному воспитанию на уроках и во внеучебное время обобщён методкабинетам и широко распространён в школах района».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1978 года за большие заслуги в деле обучения и коммунистического воспитания учащихся Бурейко Валентине Ивановне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1984 года - пенсионер союзного значения.

Жила в хуторе Юдино станицы Милютинская Ростовской области.

Умерла в 29 июля 1998 году. Похоронена на кладбище станицы Милютинская.

Память 
В память о Валентине Бурейко в Милютинском районе проходит ежегодный волейбольный турнир.

Награды 
 Награждена орденами Ленина (27.06.1978), Трудового Красного Знамени (20.07.1971).
 Также награждена медалями.

См. также 
 Список Героев Социалистического Труда Ростовской области

Примечания

Литература 
 Герои Труда Дона: к 70-летию учреждения звания «Герой Социалистического Труда». Биобиблиографический справочник / Донская государственная публичная библиотека. Ростов н/Д, 2008.
 Герои труда Дона: биобиблиографический справочник / Донская государственная публичная библиотека. Ростов-на-Дону, 2008—2014.

Ссылки 
 
 с сайта «Донской временник».

Педагоги СССР
Персональные пенсионеры союзного значения